Remicourt kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Remicourt, Belgien, kommun i Vallonien,

Frankrike 

 Remicourt, Marne, Département de la Marne, 
 Remicourt, Vosges, Département des Vosges,